Гезен:

 Гезен — дворянский род.
 Гезен, Август Матвеевич (1841—1892) — чиновник Министерства народного просвещения, действительный статский советник, писатель.

См. также 
 Гёзен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.